Lloret puede referirse a:
 Geografía:
Lloret de Mar, municipio de Cataluña, España. 
Lloret de Vista Alegre, municipio de las Islas Baleares, España.
 Personajes:
 Antoni Lloret, científico español.
 Gonzalo Lloret, escritor español.
 Joan Sardà i Lloret, crítico y literario español.
 Manuel Lloret, ciclista español.